En , Ruszków désigne :

 Ruszków est un village de la voïvodie de Łódź,
 Ruszków est un village de la voïvodie de Mazovie,
 Ruszków est un village de la voïvodie de Sainte-Croix.